CMO () — директор із маркетингу/, керівник, що відноситься до категорії топ-менеджменту, вищого керівництва підприємства. Визначає маркетингову стратегію підприємства, приймає рішення на вищому рівні, керує роботою маркетингової служби підприємства.

Він впливає на всі чотири «P» маркетингу: Product (продукт), Price (ціна), Promotion (просування), Place (позиціювання). Часто в зону його відповідальності входять більш вузькі напрямки — реклама, PR, прес-служба (останні два — рідше). Кар'єра директора з маркетингу зазвичай починається з рядових позицій в одній з перерахованих областей.

Освіта 
  
Профільну вищу освіту для маркетологів цілком доступна — диплом можна отримати практично в кожному українському вузі. Що стосується якості освіти, найоптимальніші варіанти, згідно з рейтингами, очікувані — КНЕУ ім. В. Гетьмана, КНУ ім. Т. Шевченка,  Національний університет «Києво-Могилянська академія».

При цьому роботодавці нарікають: фахівців, здатних керувати функцією маркетингу комплексно, критично не вистачає. Ці позиції зазвичай займають кандидати, які встигли набратися практичного досвіду (більшість вакансій вимагає досвід роботи в сфері від трьох років, дуже бажаний досвід на аналогічній посаді в конкретній сфері).

Крім того, експерти з маркетингу виступають за зміщення акцентів у системі вищої освіти для маркетологів — посилення викладання психології споживача і програмних продуктів. Найчастіше роботодавці шукають кандидатів з профільною освітою. Проте готові розглядати і фахівців, які мають освіту в галузях економіки, менеджменту, соціології, навіть журналістики. Тут великим плюсом стане додаткове навчання — по формуванню стратегії, просування, оптимізації маркетингових витрат, ефективних продажів.

Функціональні обов'язки 

 Формування та реалізація маркетингової політики.
 Аналіз ринкового середовища та каналів збуту.
 Моніторинг маркетингової діяльності та цін конкурентів.
 Прогнозування споживчого попиту.
 Розробка та організація маркетингових досліджень та ініціатив.
 Складання та реалізація маркетингового плану.
 Аналіз ефективності маркетингової діяльності, у разі необхідності — її коригування.
 Планування та контроль бюджету відділу.
 Робота з командою маркетинг-відділу: підбір, навчання, оцінка.

Перспективи СМО 

Chief Marketing Officer — олімп кар'єри маркетолога. Подальший вертикальний ріст (до CEO) не є трендом. Але шляхів розвитку кар'єри за допомогою вдалих переходів — на цікавіші завдання, з приємним збільшенням зарплати — більш ніж достатньо. Дуже можливо перенести і багаж знань, отриманий у корпоративному світі, у власний бізнес — практика перекладу функції маркетингу на аутсорсинг дедалі популярніша, а тому цю нішу не можна вважати заповненою. 

Варто зазначити, що директора з маркетингу традиційно вважаються найбільш мобільними у складі топ-менеджменту: середній термін їх роботи з однією компанією менше, ніж інших керівників вищої ланки. Так, за деякими даними середній термін на посаді CMO впав до рівня 23,2 місяців у 2006 році. При цьому середній термін перебування на посаді CEO становить 7.9 років,CIO — три роки, CFO — більше 30 місяців.

Джерела

Посилання 
 Комерційний директор  // 

Менеджмент
Керівники
Статті, які потрібно переписати
Статті, що необхідно поліпшити